Zero Tolerance (engl. zero tolerance ‚null Toleranz‘) steht für:

 eine Strategie der Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalprävention, siehe Nulltoleranzstrategie
 Zero Tolerance (Album), Musikalbum von Chuck Schuldiner (2004) 
 Zero Tolerance Entertainment, US-amerikanisches Pornofilmstudio
 Zero Tolerance Band, Begleitband von Ben Becker
 Zero Tolerance – Zeugen in Angst, schwedischer Film von Anders Nilsson (1999)
 Zero Tolerance – Auge um Auge, thailändischer Actionfilm von Wych Kaosayananda mit Scott Adkins (2015)